

Patronymes 
Anissine (masculin ; ) ou Anissina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Marina Anissina (1975-), danseuse sur glace franco-russe.
 Mikhaïl Anissine (1988-), joueur de hockey sur glace russe.
 Viatcheslav Anissine (1951-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe